Squillace, ciutat d'Itàlia a la regió de Calàbria, província de Catanzaro situada a uns 5 km de la costa
 Motí de Squillace
 Presa de Squillace, batalla de la Guerra de Sicília
 Principat de Squillace
 Marquès de Squillace Leopoldo de Gregorio (1700, Messina, Regne de Sicília - 1785, Venècia, República de Venècia), polític espanyol d'origen italià molt important en el regnat de Carles III d'Espanya